Гартман Витвер (, сентябрь-октябрь   —  ) — львовский скульптор эпохи классицизма.

Биография 
Точных фактов о биографии сохранилось крайне мало. Родился в тирольском городе Имст (Австрия) в семье скульпторов и строителей. Отец Йозеф Антон (1751—1794), а также младшие братья Якуб и Иоганн Михаэль (1775—1811) были тоже скульпторами. Вместе с ними учился в Венской академии искусств, где в частности Иоганн Михаэль получил первую награду по классу скульптуры (1799). Примерно в 1800 года оба брата поселились во Львове. Основали скульптурную мастерскую в доме № 20 на ул. Лычаковской. Занимались отделкой львовских каменных и мемориальных скульптур преимущественно на Лычаковском кладбище. Вероятно в 1811 (год смерти Иоганна Михаэля) работы выполнялись братьями совместно. В июне 1818 года Гартман Витвер вступил в львовский цех каменщиков и каменотёсов. После 1820 года творческая активность Витвера несколько снизилась. Последние годы вероятно сотрудничал с Антоном Шимзером. Был женат во Львове, имел сына. Умер от тифа 9 июля 1825 года во Львове. Авторство большинства работ Витвера на Лычаковском кладбище удалось установить благодаря книге Юлиана Марковского 1890 года, которая базируется на неизвестных ныне источниках. Именем Витвера в 1991 году названа львовская улица.

Творчество

Отделка домов 
 Каменные головы на консолях домов Комарницких на улице Галицкой, 20 (ок. 1803). Приписываются Витвера учитывая манеру и время выполнения.
 15 рельефов с изображениями античных богов и путти-ремесленников на здании типографии Пиллерив, на нынешней улице Винниченко, 8, на углу с Лычаковской (сооружён ок. 1804—1805). На центральном аттике установлены скульптуры Марса, Беллоны и Афины. По бокам аттика находятся статуи Деметры и Аполлона. Краеугольный аттик венчали статуями Меркурия и Геи. В своё время дом считался одним из красивейших в Киеве.
 Отделка первой части каменных статуй Иоганна Гаузнер и Винцента Виоланда на нынешнем проспекте Свободы, 1 (1810—1811).
 Отделка здания гостиницы «De Russie», на месте нынешней гостиницы «Жорж» (1811).
 Два нижние ряды рельефов на доме Матиаса Бауэра, что на улице Шевской, 10 (1810-е).
 Дом Антонины Кобервайн на улице Армянской, 21 украшенный рельефами в 1810-х.
 Рельеф, изображающий бога Хронос а в центре фасада здания на улице Армянской, 23 (1810-е).
 Отделка дома на нынешней улице Черноморской, 4 (1810-е). Уничтожен в 1943 году.
 Статуя Фортуны в доме на улице Пекарской, 13 (1810—1814).

Мемориальная скульптура 
 Надгробия на Лычаковском кладбище.
 На могиле Розалии Вартанович (установлен ок. 1800—1802, поле 10).
 Каменный крест обвит траурной тканью на могиле Евы Подольской (ок. 1800—1802, поле 2)
 Обелиск губернатора Галичины Иоганна Гайструка (вм. 1801, поле 10).
 Надгробие Урсулы Глоговского (вм. 1803).
 Марии Анны Понинской с Калиновских (установлен 1805 года, поле 7). Через отчётливый рококо-стиль скульптуры исследователи Станислав Ниче и Роман Дзюбан и поставили под сомнение их авторство Витвера, но надгробие упоминается в списке работ Витвера, по словам Юлиана Марковского с чем соглашается львовский искусствовед Юрий Бирюлёв.
 Анерли Вагнер (вм. 1805).
 Йозефа Венцеля (вм. 1808).
 Надгробие на могиле Г. Войнар, поле 12. Изначально изображал сюжет «Женщина, обнимает за шею журавля». Вероятно перенесён из другого захоронения и изменён — вместо утраченного журавля помещён потухший факел. Выполнен в 1808.
 Надгробие Я. Печонкы. Представляет собой сохранившийся фрагмент большой 5-фигурной композиции, которая находилась изначально на другой могиле (точно не известно чьей, возможно Екатерины Яблоновской). Находится на поле № 71.
 Надгробие Г. Товарницкого.
 Анонимная могила на поле № 10.
 Ряд надгробий выполненных в последние годы жизни в период предположительного сотрудничества с Антоном Шимзером, в частности некоторые надгробия закончены последним. К ним относятся: надгробие профессора университета, хирурга Иоганна Махан (вм. 1824), Петронеллем Кульчицкой (1820), Софии Зигель (вм. 1921), Амелии Голембськои (вм. 1825), четыре надгробия неизвестной семьи (1820—1825, поле 7).

В других местах
 Мраморное надгробие гр. Рациборовськои (вм. 1809 года) в приходском костёле в Новом Милятине.
 Надгробие Йозефа Тимми на кладбище в участке Будапешт (1811).
 Памятник графини Екатерины Оссолинских с Яблоновских в Латинском кафедральном соборе во Львове (мрамор, бронза 1805—1806).

Фонтаны на Площади Рынок 
Четыре фонтана на площади Рынок со статуями Нептуна, Дианы, Амфитриты и Адониса (ок. 1810—1814, известняк). Первое упоминание о скульптуре датируется в январе 1815 года. Их сооружение могло быть связано с торжествами 1814 года, в связи с возвращением императора Франца I в Вену. Распространённым в искусствоведческой литературе XX стали ложные датировки скульптур 1793 годом, опровергнутые львовским искусствоведом Юрием Бирюлёвым.

Примечания

Источники 

  Бирюлёв Ю. А. Братья Витвер — мастера львовского классицизма / / Галицкие ворота. — № 7 −12 (115—120), 2004. — С. 12-15.
 .
  Бирюлёв Ю. А. Братья Витвер и расцвет классицизма во львовской скульптуре начала XIX в. / / Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств. — 2010. — № 7. — С. 85-88.
  Бондарь П. Сочинения Гартмана Витвера «Женщина, обнимает за шею журавля». Проблемы атрибуции и иконографии / / народоведческой тетради. — 1-2, 2008. — С. 106—110.
  Biriulow J. Rzeźba lwowska. — Warszawa: Neriton, 2007. — S. 29-37. — ISBN 978-83-7543-009-7.
 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Львова